Mercier hace referencia a varios artículos:

Apellido 
Antoine Mercier (n. 1977): deportista francés que compitió en esgrima.
Auguste Mercier (1833-1921): militar y político francés, general y ministro de Guerra.
Barthélemy Mercier de Saint-Léger (1734-1799): bibliógrafo francés.
Camille Le Mercier d'Erm (1888-1978): político y poeta francés en lengua bretona.
Charlotte Mercier (1738-1762): pintora francesa, especialista en retratos.
Désiré Félicien-François-Joseph Mercier (1851-1926): cardenal y teólogo belga.
Eugène Mercier (1838-1904): fundador de la bodega Champagne Mercier, conocida casa dedicada al champán.
Honoré Mercier (1840-1894): abogado, político y periodista quebequense, primer ministro de Quebec.
Isabelle Mercier (n. 1975): jugadora profesional de póker.
Joël Mercier (n. 1945): obispo católico, historiador, filósofo, teólogo, canonista y profesor francés.
Juan Ignacio Mercier (n. 1980): futbolista argentino.
Lizzy Mercier Descloux (1956-2004): cantautora, actriz y artista francesa.
Louis-Sébastien Mercier (1740-1814): escritor francés, destacado dramaturgo.
Michèle Mercier, (n. 1939): actriz y cantante francesa.

Autores de nombres científicos 
 P.Mercier - (Marie) Philippe Mercier 1781-1831.
 Mercier - Elysée Mercier 1802-1863.
 J.Mercier - J. Mercier
 Jacques Mercier, (* 1941)
 L.Mercier - Louis Mercier fl. 1904

Toponimia 
Mercier (Quebec): ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve: distrito de la ciudad de Montreal, Canadá.
L'Hôpital-le-Mercier: comuna francesa de la región de Borgoña, Francia.

Miscelánea 
Mercier (equipo ciclista): equipo ciclista profesional francés que se mantuvo en activo entre 1935 y 1984.